Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2007 проводился с 11 по 18 ноября 2006 года в городе Китченер (провинция Онтарио) на арене Westmount Golf and Country Club. Чемпионат проводился в 44-й раз, в 14-й раз в провинции Онтарио и в 3-й раз в Калгари.

В чемпионате принимали участие 12 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (для команды, которую возглавлял скип Terry Odishaw, это была 1-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Квебек (скип Ève Bélisle). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Terry McNamee).

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф
  команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз за спортивное мастерство (Sportsmanship Award)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата.
 Manny Arey ()

Примечания

Ссылки 
 2007 Forbes Canadian Mixed Curling Championship - Curling Canada (подробные результаты и статистика)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2007

2006 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2006 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Китченере
Ноябрь 2006 года